Bakir ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Atif Bakir (* 1957), algerischer Handballspieler
 Alaa Bakir (* 2001), deutsch-jordanischer Fußballspieler
 Fatih Bakir (* 1977), türkischer Ringer
 Feride Bakir (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Joseph Bakir (* 1971), syrischer Künstler
 Mohamed Bakir El-Nakib (* 1974), ägyptischer Handballspieler
 Tursunbai Bakir uulu (* 1958), kirgisischer Politiker

Bakır ist der Familienname folgender Personen:

 Barış Bakır (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Güven Bakır (1939–2018), türkischer Klassischer Archäologe
 Tomris Bakır (1941–2020), türkische Klassische Archäologin